Paisjusz (Ankow)
 Paisjusz (Czerkawski)
 Paisjusz (Eznepidis)
 Paisjusz (Jurkow)
 Paisjusz (Kuzniecow)
 Paisjusz (Martyniuk)
 Paisjusz (Obrazcow)
 Paisjusz (Samczuk)
 Paisjusz (Vodica)
 Paisjusz (Winogradow)

Zobacz też